Тезоро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тезоро, Лаура (род. 1996) — бельгийская певица и актриса.
 Тезоро, Эшли (род. 1983) — американская актриса, фотомодель и певица.